Allan Guy est un nom pouvant désigner:
  (1890-1979), homme politique australien de Tasmanie ;
 Allan Guy (né en 1926), homme politique canadien de la Saskatchewan.